Национальный чемпионат Эквадора по футболу Примера Дивисьон 1967 () — 9-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1967
Эквадор
1967 год в Эквадоре